Caliper steht für:

 Caliper Cove, Bucht im Viktorialand, Antarktika 
 Calipometrie, Methode zur Bestimmung des Körperfettanteils